True Grit kan avse
 True Grit – originaltitel på boken Mod i barm
 True Grit – originaltitel på en film från 1969 med John Wayne i huvudrollen, se De sammanbitna
 True Grit – en film från 2010 i regi av Joel och Ethan Coen
 True Grit (album) – ett album av Cock Sparrer